Орден Суворова:

 Орден Суворова (Россия) — государственная награда Российской Федерации.
 Орден Суворова — полководческий орден СССР.
 Орден Суворова (ПМР) — военный орден Приднестровской Молдавской Республики.